Первая лига России по футболу 2022/2023 — 31-й сезон второго по значимости дивизиона профессионального футбола в России.

Соревнование проводится при финансовой поддержке титульного спонсора — букмекерской компании «Мелбет» и носит название Мелбет Первая лига.

Клубы-участники

Пополнили лигу 
По итогам Второго дивизиона ФНЛ 2021/22 право на участие в первой лиге получили победители четырёх групп ФНЛ-2:
 Динамо (Махачкала) — победитель группы 1. Вернулся в первую лигу 15 сезонов спустя;
 Шинник (Ярославль) — победитель группы 2. Вернулся в первую лигу 1 сезон спустя;
 Родина (Москва) — победитель группы 3. Вышел в первую лигу впервые в истории;
 Волга (Ульяновск) — победитель группы 4. Вернулся в первую лигу 13 сезонов спустя.

По итогам чемпионата России 2021/22 в первую лигу выбыли следующие клубы:
 «Уфа» — 14-е место в РПЛ, проиграл «Оренбургу» в стыковых матчах. Вернулся в первую лигу 8 сезонов спустя;
 «Рубин» (Казань) — 15-е место в РПЛ. Вернулся в первую лигу 19 сезонов спустя;
 «Арсенал» (Тула) — 16-е место в РПЛ. Вернулся в первую лигу 6 сезонов спустя.

Покинули лигу 
По итогам прошлого сезона в Премьер-лигу вышли клубы:
 «Торпедо» (Москва) — 1-е место. Покинул Первый дивизион 3 сезона спустя и вернулся в Премьер-лигу 7 сезонов спустя;
 «Факел» (Воронеж) — 2-е место. Покинул Первый дивизион 7 сезонов спустя и вернулся в Премьер-лигу 20 сезонов спустя;
 «Оренбург» — 3-е место, обыграл «Уфу» в стыковых матчах. Покинул Первый дивизион и вернулся в Премьер-лигу 2 сезона спустя.

По окончании прошлого сезона покинули лигу:
 «Спартак-2» (Москва) — 7-е место. Покинул Первый дивизион 7 сезонов спустя. Команда расформирована в связи с сокращением бюджета;
 «Томь» (Томск) — 14-е место. Покинул Первый дивизион 5 сезонов спустя. Отказано в выдаче лицензии РФС-2 (не предоставлены финансовые гарантии в срок);
 «Олимп-Долгопрудный» — 15-е место. Покинул Первый дивизион 1 сезон спустя. Отказано в выдаче лицензии РФС-2.

По итогам прошлого сезона во вторую лигу выбыли клубы:
 «Ротор» (Волгоград) — 18-е место. Покинул Первый дивизион 1 сезон спустя и вернулся во Второй дивизион 5 сезонов спустя;
 «Металлург» (Липецк) — 19-е место. Покинул Первый дивизион и вернулся во Второй дивизион 1 сезон спустя;
 «Текстильщик» (Иваново) — 20-е место. Покинул Первый дивизион и вернулся во Второй дивизион 3 сезона спустя.

По итогам прошлого сезона Первого дивизиона ФНЛ «КАМАЗ» занял 17-е место, но сохранил прописку в связи с расформированием «Спартака-2».

География соревнований 
Количество команд-участниц — 18. По два клуба представляют Москву и Краснодар, одним клубом представлены Астрахань, Владикавказ, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкала, Набережные Челны, Нижнекамск, Тольятти, Тула, Ульяновск, Уфа, Хабаровск и Ярославль.

 Клубы, которые вступили в первую лигу благодаря победе во Втором дивизионе ФНЛ, обозначены зелёной стрелкой ();
 Клубы, которые вступили в первую лигу после вылета из Премьер-лиги, обозначены красной стрелкой ();
 Клуб, который остался в первой лиге благодаря отказу от участия другой команды ().

Примечания:

Официальные представители

Тренерские изменения 

Примечания

Турнирная таблица

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры по ходу чемпионата

Потуровая таблица

Результаты матчей

Статистика чемпионата

Бомбардиры

Голевые передачи

Рекорды сезона 
 Самый быстрый гол в сезоне: Владимир Марухин («Акрон») на 2-й минуте 6 секунде матча в ворота «Балтики» (7-й тур, 27 августа 2022)
 Самая крупная победа хозяев (+6): «СКА-Хабаровск» — «Велес» — 6:0 (15-й тур, 23 октября 2022)
 Самая крупная победа гостей (+5): «Арсенал» — «Балтика» — 0:5 (20-й тур, 25 ноября 2022)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (7): «Рубин» — «Краснодар-2» — 5:2 (14-й тур, 16 октября 2022)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (6): «СКА-Хабаровск» — «Велес» — 6:0 (15-й тур, 23 октября 2022)
 Наибольшее количество победных матчей подряд (6): «Балтика» (17—22 туры)
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (22): «Балтика» (2—23 туры)
 Наибольшее количество матчей без побед подряд (15): «Краснодар-2» (9—23 туры)
 Наибольшее количество поражений подряд (6): «Краснодар-2» (14—19 туры)
 Наибольшее количество матчей без забитых мячей подряд (3): «Волгарь» (6—8 туры); «Арсенал» (19—21 туры)
 Наибольшее количество матчей без пропущенных мячей подряд (4): «Балтика» (19—22 туры)
 Наибольшая посещаемость матча (18 350 зрителей): «Рубин» — «КАМАЗ» (7-й тур, 28 августа 2022)

Посещаемость

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФНЛ 

Футбол в России в сезоне 2022/2023
Футбол в России в 2023 году
2022/2023